Херардо Гутијерез има више значења:

 Херардо Гутијерез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Херардо Гутијерез (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику